

Musica 
 Cuore matto – brano musicale pubblicato come singolo da Little Tony e Mario Zelinotti nel 1967

Cinema 
 Cuore matto... matto da legare – film del 1967 diretto da Mario Amendola
 Riderà (Cuore matto) – film del 1967 diretto da Bruno Corbucci